Anne Morgan, Baroness Hunsdon (1529-1607), een Engelse edelvrouw
 Anne Eugenia Felicia Morgan (1845-1901), een Amerikaans professor, filosoof, schrijver en speluitvinder
 Anne Morgan (filantroop) (1873-1952), een Amerikaanse filantroop
 Anne Morgan (auteur) (1954), een Australische schrijver
 Anne Morgan (grimeur), een Amerikaans make-up artiest